Корній — чоловіче ім'я.
 Корній — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез.
 Корній Лідія Пилипівна — український музикознавець.
 Дара Корній — українська письменниця-прозаїк.
 Корній Станіслав Семенович (1965—2014) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.